Pâncești peut désigner :

 Pâncești, une commune roumaine du județ de Neamț
 Pâncești, une commune roumaine du județ de Bacău